Barley – wieś w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Barley – wieś w Anglii, w hrabstwie Lancashire